Абсолютный чемпионат СССР по боксу 1978 года прошёл в Красноярске 23-27 августа. К соревнованиям были допущены 16 спортсменов. Но белорусский боксёр Станислав Тихомолов не смог принять участие в соревнованиях .

Медалисты

Ход соревнований

Ссылки 
 

Абсолютные чемпионаты СССР по боксу
Чемпионаты СССР в 1978 году
Август 1978 года
Спортивные соревнования в Красноярске
1978 год в боксе
Спорт в России в 1978 году
1978 год в Красноярском крае